NWT Magazine, populairwetenschappelijk tijdschrift voor natuurwetenschap en techniek, voorheen Natuur & Techniek.
 Profiel natuur en techniek, vakkenpakket in het Nederlandse middelbaar onderwijs (havo en vwo).